

Carriera

Club
Ha giocato per diversi anni nel Tvøroyrar Bóltfelag, società della massima divisione faroese con la quale può vantare il titolo nazionale conquistato nel 1987, nonostante sia sceso in campo in sole tre occasioni.

Nazionale
Il 13 maggio del 1992 viene chiamato dalla Nazionale faroese per un'amichevole contro la Norvegia: a Oslo, i padroni di casa vincono 2-0.

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

TB Tvøroyri: 1987

Collegamenti esterni 

Calciatori della Nazionale faroese